Alexanderson peut faire référence à : 
 Gerald Alexanderson (né en 1933), mathématicien américain ;
 Ernst Alexanderson (1878–1975), ingénieur électrique suédo-américain ;
 Alternateur d'Alexanderson, une machine électrique rotative.